Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve středu 13. února jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2013